Михкель Юханович Оад () (18.05.1930-25.12.2015) — рыбак рыболовецкого колхоза «Ныукогуде Партизан» Пярнуского района Эстонской ССР, Герой Социалистического Труда (13.04.1963).

Родился на острове Кихну (Эстония) в семье потомственных рыбаков.

С 1947 г. рыбак рыболовецкого кооператива, на базе которого в 1949 г. образован колхоз «Ныукогуде Партизан» («Советский Партизан») (остров Кихну Пярнуского района Эстонской ССР) (в 1973 г. включен в состав колхоза «Пярну калур»).

В 1953—1956 гг. служил в армии, после увольнения в запас вернулся в колхоз.

Используя современные орудия лова и передовые методы работы, совершенствуя способы лова, постоянно изыскивая новые участки, выполнил план семилетки (1959—1965) за 4 года. В 1962 году выловил свыше 40 тонн рыбы (салака, килька).

Герой Социалистического Труда (13.04.1963).

С 1960-х до 1980-х гг. бригадир рыболовецкой бригады.

Умер на острове Кихну 25.12.2015.

Один из героев документального фильма «Maa keset merd» (1981).

Источники 
 Рыбное хозяйство, Том 41. 1965
 https://www.booksite.ru/etnogr/1961/1961_3.pdf 
 https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=kihnuleht20160101.2.20.1&st=1&l=et
 https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=parnupostimees20150509.2.19.9

Персоналии:Рыболовство‎